Сезон 2006/07 Чешской экстралиги — 14-й чемпионат Чешской экстралиги. Чемпионом во 2-й раз подряд стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф «Пардубице».

Формат 
Формула чемпионата изменилась: на 1-м этапе 14 команд играли 4-круговой турнир, по итогам которых 6 лучших команд сразу выходили в плей-офф. Команды, занявшие места с 7 по 10, в сериях до 3-х побед выявляли двух последних участников 1/4 финала. Начиная с 1/4 финала, серии игрались до 4-х побед. Чемпионом во 2-й раз подряд стала пражская «Спарта», обыгравшая в финале плей-офф «Пардубице». Бронзовым призёром стал клуб «Били Тигржи Либерец». «Всетин», занявший последнее место, потерял лицензию для участия в Экстралиге. В следующем сезоне, место «Всетина» занял клуб «Слован Усти-над-Лабем».

Турнирная таблица 1-го этапа

Плей-офф

Предварительный раунд 
Энергия Карловы Вары — Оцеларжи Тршинец — 0:3 (1:3, 2:3, 1:2 Б)

Кладно — Зноемшти Орли — 0:3 (2:3, 1:2, 2:3)

Четвертьфиналы 
Били Тигржи Либерец — Оцеларжи Тршинец — 4:3 (2:1 ОТ, 3:4 ОТ, 3:2, 1:4, 3:2 ОТ, 1:3, 4:2)

Мёллер Пардубице — Зноемшти Орли — 4:3 (5:2, 2:0, 3:0, 1:3, 0:2, 1:2, 5:0)

Ческе-Будеёвице — Славия Прага — 4:2 (2:1 Б, 5:1, 1:6, 3:4, 4:3, 4:1)

Спарта Прага — Злин — 4:1 (4:0, 3:2, 3:2 Б, 2:5, 3:2)

Полуфиналы 
Били Тигржи Либерец — Спарта Прага — 1:4 (5:2, 1:2, 1:2, 2:5, 4:5)

Мёллер Пардубице — Ческе-Будеёвице — 4:1 (4:1, 4:2, 0:3, 5:2, 5:2)

Финал 
Мёллер Пардубице — Спарта Прага — 2:4 (4:5 ОТ, 3:5, 3:7, 5:2, 5:1, 0:2)

Лучшие бомбардиры

Шайбы 
1.Петр Сикора (Пардубице) — 37 шайб

Гол+пас

1-й этап

Плей-офф

Состав чемпиона 
Вратари

Томаш Дуба, Душан Салфицки

Защитники

Карел Пиларж, Иржи Выкоукал, Франтишек Птачек, Рихард Стеглик, Марек Черношек, Ян Ганзлик, Ян Табачек, Ладислав Бенишек, Томаш Противны

Нападающие

Ярослав Глинка, Ондржей Кратена, Ян Главач, Петр Тон, Иржи Зеленка, Любош Роб, Михал Сивек, Томаш Нетик, Мартин Штрба, Якуб Лангхаммер, Михал Драгоун, Мартин Подлешак, Карел Громас, Давид Врбата

Тренер — Франтишек Выборны

Ссылки 
 Статистика регулярного чемпионата 2006/07
 Статистика плей-офф 2006/07

Чешская экстралига
2006 год в хоккее
2007 год в хоккее